Lleyton Hewitt era il detentore del titolo ma non ha potuto partecipare in quanto impegnato nell'Apia International Sydney.

Bernard Tomić ha sconfitto in finale Mardy Fish per 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie

  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno, ritirato, ottava posizione)
  Tomáš Berdych (primo turno, settima posizione)
  Mardy Fish (finale, seconda posizione)
  Andy Roddick (primo turno, sesta posizione)
  Gaël Monfils (semifinale, quarta posizione)

  Milos Raonic (primo turno, ritirato per problemi di stomaco) 
  Jürgen Melzer (semifinale, terza posizione) 
  Bernard Tomić (campione) 
  Kei Nishikori (sostituisce Milos Raonic, quinta posizione)

Tabellone

Play-offs

Note
Dopo il ritiro di Tsonga Sam Querrey e Viktor Troicki hanno acconsentito a giocare un match di esibizione per completare il programma della giornata. Anche Andy Murray e David Nalbandian hanno giocato un match per aiutare a completare il programma del torneo.

Collegamenti esterni 
 

AAMI Classic 2012